Fond har flere betydninger:

Fond (madingrediens) – vandbaseret madingrediens med umami, der danner grundlag for en lang række andre retter; bl.a. suppe, stuvning og sovs
Fond (suppe) – en indkogt grundsuppe
Fond (stiftelse) – en selvejende institution
Fond (økonomiske midler) - kapital til fx investering
Fondsmidler – værdipapirer som kan handles på en fondsbørs
Københavns Fondsbørs – et selskab som formidler handel af værdipapirer
Lønmodtagernes Garantifond (LG) – solidarisk forsikringsfond, som alle private arbejdsgivere betaler til

Se også 
Aktie – hvor man kan læse om fondsaktier og fondsbørs
Fondue

Eksterne henvisninger 
 Bekendtgørelse af lov om fonde og visse foreninger